Азербайджан на конкурсе песни «Евровидение-2012» представила Сабина Бабаева с песней «When the Music Dies» под 13-м номером. Она была выбрана на азербайджанском национальном финале отборочного конкурса. На правах представительницы страны-хозяйки конкурса Сабина Бабаева выступила сразу в финале, который состоялся 26 мая 2012 года. Набрав 150 баллов, она заняла 4-е место.

В этом году конкурс освещало Общественное телевидение, которое организовало Национальный отборочный конкурс исполнителей эстрадной песни «Евровидение-2012», благодаря которому выбрали участника от Азербайджана. Комментаторами телетрансляции конкурса были телеведущие Кенуль Арифгызы и Салех Багиров.

Исполнитель 

Сабина Бабаева — азербайджанская джазовая певица. Родилась 2 декабря 1979 года в Баку, в семье военного и пианистки. Окончила Музыкальное училище имени Асефа Зейналлы по классу вокала. Более семи лет была солисткой вокально-инструментального ансамбля «Айпара». В 2001 году выиграла республиканский конкурс «Золотой ключ» среди молодых исполнителей. В 2009 году получила премии Гран-при песенных конкурсов Amberstar (Латвия) и «Славянская звезда» (Москва). Была также солисткой Джаз-центра в Баку. В 2010 году исполняла роль Флёр-де-Лис в мюзикле «Нотр-Дам де Пари».

Исполняет песни в стиле поп и соул, а также азербайджанские народные и авторские песни в специфических вариациях.

Национальный отбор 
Отбор проводился по правилам отбора 2011 года. Над проектом работала та же команда, что и в прошлом году — телеведущие канала Лейла Алиева и Усния Магеррамова, ведущий Камран Гулиев, режиссёры шоу Джейхун Керимов и Салам Мамедалиев, продюсер проекта Вугар Алиев.

«Общественным телевидением» (ITV) было объявлено, что на участие в национальном отборе было подано 119 заявок. 3 ноября 2011 года на ITV стартовал первый день прослушивания исполнителей, подавших заявки на участие в национальном отборочном туре. Во время прослушивания, которое продолжалось также 5 и 7 ноября, каждый участник должен был представить 2 композиции, раскрывающие его вокальный потенциал, показать сценическую культуру и умение танцевать. Свою заявку на участие в конкурсе подал известный общественный деятель  заняв второе место. В состав жюри, которое отбирало кандидатов на участие в шоу, входили телеведущие Лейла Алиева и Усния Магеррамова, которые комментируют конкурс «Евровидение» с самого первого года его трансляции в Азербайджане на канале ITV; представитель министерства молодежи и спорта, главный редактор журнала ОК Захра Бадалбейли, Заслуженная артистка Азербайджана Тунзаля Агаева и Народная артистка Натаван Шейхова. В итоге было отобрано 72 исполнителя.

28 ноября на Общественном телевидении был дан старт национальному отборочному туру «Евровидения-2012». Открыла национальный отбор своим выступлением участница «Евровидения-2010», принёсшая Азербайджану 5-е место на международном конкурсе с песней «Drip Drop», певица Сафура Ализаде. Каждую неделю в национальном отборе должно было участвовать девять исполнителей. По итогам голосования зрителей и жюри каждую неделю один исполнитель получал право на участие в следующем отборочном туре. 28 января 2012 года стали известны все участники полуфинала. Ими стали Орхан Керимли, Марьям Керимова, Хайям Мустафазаде, Фаган Сафаров, Эльтон Ибрагимов, Адиль Бахышлы, Сабина Бабаева и Арзу Исмаилова.
 Прошедшие в полуфинал выделены зелёным.

1.На четвёртой и шестой неделе участвовало восемь исполнителей, в связи с отказом от участия Рены Имамалиевой на четвёртой неделе и Сабины Бабаевой на шестой.

Полуфинал 
Полуфинал прошёл с 30 января по 3 февраля. В результате зрительского голосования и голосования жюри трое исполнителей — Марьям Керимова, Хайям Мустафазаде и Адиль Бахышлы — не смогли пробиться в финал.

Финал 
Финал национального отборочного тура состоялся 12 февраля во Дворце имени Гейдара Алиева. Шоу началось в 21:00 по местному времени. Ведущими финала были Лейла Алиева, Хусния Магеррамова и Камран Гулиев. Помимо Общественного телевидения Азербайджана, финал транслировали турецкий канал TRT Müzik, мальтийский вещатель PBS и eurovision.tv.

В итоге жюри, в котором состояли музыкальный эксперт Рауф Бабаев, представитель министерства культуры и туризма Азербайджана Манзар Нуралиева, Фаик Суджеддинов, музыковед Зюмрюд Дадашзаде, певицы Зульфия Ханбабаева и Тунзаля Агаева, а также генеральный директор телекомпании ITV Исмаил Омаров, выбрали победителя. Им стала Сабина Бабаева, исполнившая в первом, втором и третьем турах песни «Сени Гемли Гёренде», «Hero», «Soul Sister» (Кристина Агилера) соответстенно.

Подготовка к конкурсу

Промотур 
Первой остановкой Сабина Бабаевой в рамках её европейского промотура стал Будапешт. 6 апреля певица появилась в эфире музыкального шоу Kívánságkosár на телеканале Duna TV, где вживую исполнила свою конкурсную песню «When the Music Dies». Перед шоу Сабина стала гостьей специального закулисного проекта — ежедневного реалити-сериала Marslakók (). В столице Венгрии она познакомилась с представителями этой страны на конкурсе, группой Compact Disco. Встреча была показана в эфире шоу Térkép. После Сабина посетила вечер азербайджанской культуры, который организовывало посольство Азербайджана в Венгрии и на котором также выступили победители «Евровидения-2011» дуэт Ell & Nikki, молодёжный камерный оркестр Бакинской музыкальной академии, музыканты и танцоры Азербайджанской государственной филармонии. 7 апреля Сабина появилась в эфире утреннего ток-шоу Ma reggel, где она также исполнила свою конкурсную песню.

Финал

Голосование

Жюри 
Членами азербайджанского профессионального жюри были:
 Зюмруд Дадашзаде — музыковед.
 Фаик Суджаддинов — композитор, заслуженный деятель искусств Азербайджана.
 Исмаил Омаров — генеральный директор ITV
 Зульфия Ханбабаева — певица, Народная артистка Азербайджана
 Рауф Бабаев — музыкальный эксперт, выступал в коллективе «Гая»
 Тунзаля Агаева — певица, Заслуженная артистка Азербайджана

Полуфинал 

Как страна, являющаяся победительницей прошлого года, Азербайджан автоматически попал в финал. Согласно состоявшейся 25 января 2012 года жеребьёвке, Азербайджан получил возможность голосовать в первом полуфинале вместе с Италией и Испанией.

Финал 
В финале конкурса Азербайджан объявлял результаты голосования под 8-м номером, после Бельгии. В роли «глашатая» от Азербайджана выступила певица Сафура, представлявшая свою страну на «Евровидении-2010». Так, 12 баллов Азербайджан отдал Турции, 10 баллов — России, а 8 баллов — Мальте.

За Азербайджан, в свою очередь, проголосовала 21 страна, 20 стран не отдали Азербайджану ни одного голоса. Тем самым максимальное количество баллов Азербайджану дали Украина, Турция, Литва и Мальта; 10 баллов — Россия, Молдавия, Болгария и Грузия; 8 баллов — Израиль и Кипр.

Мнения 
Друг певицы Эльнур Гусейнов, представлявший Азербайджан на «Евровидении-2008», и знавший Сабину ещё будучи студентом Бакинского музыкального училища имени Асефа Зейналлы, отметил, что счастлив тем, что Азербайджан на конкурсе представляет Сабина Бабаева:
…Она достойна такой чести. Сабина хорошо держится, прекрасно поёт. Я горжусь ею, я горжусь своей страной! …У нас прекрасная евровидийная песня, хорошая постановка, на сцене сам Алим Гасымов!

Источники

Ссылки 
 Sabina Babayeva - Azerbaijan — Baku 2012 - Eurovision Song Contest 

Страны на «Евровидении-2012»